Eaton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jeffrey Glenn Eaton
 Amos Eaton
 Alvah Augustus Eaton
 Alfred Edwin Eaton
 Daniel Cady Eaton